Аллен Ліндо (Allan Pineda Lindo, народ. 28 листопада 1974) — співак США, учасник колективу The Black Eyed Peas 
 Хуан Ліндо Хуан Непомусено Фернандес Ліндо-і-Селая (16 травня 1790 — 23 квітня 1857) — центральноамериканський політик, тимчасовий президент республіки Сальвадор з 1841 до 1842 та президент Гондурасу з 1847 до 1852 року.